in geografia:
El Yunque (Cuba) – montagna cubana.
El Yunque (Porto Rico) – montagna portoricana.
Foresta nazionale caraibica – parco nazionale di Porto Rico.
in politica:
El Yunque (organizzazione) – organizzazione politica messicana.